Tietjen steht für:

 (2158) Tietjen, Asteroid des Hauptgürtels

Tietjen ist der Familienname folgender Personen:
 Bettina Tietjen (* 1960), deutsche Fernsehmoderatorin
 Friedrich Tietjen (1832–1895), deutscher Astronom
 Günther Tietjen (1943–1993), deutscher Politiker (SPD)
 Heinz Tietjen (1881–1967), deutscher Regisseur, Dirigent und Intendant
 Insa Tietjen (* 1979), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Jill Tietjen (* 1954), US-amerikanische Elektroingenieurin
 John Tietjen (1928–2004), US-amerikanischer Theologe
 Judith Tietjen (* 2002), deutsche Handballspielerin
 Marie Rosa Tietjen (* 1986), deutsche Schauspielerin
 Martin Tietjen (* 1985), deutscher Moderator, Journalist und Schauspieler
 Nikolaus Tietjen (1873–1924), deutscher Landwirt und Kommunalpolitiker

Siehe auch:
 Tietgen
 Tietjens